Lchashen är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Lchashen ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lchashen är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Lchasar Lerr,  meter över havet,  kilometer sydväst om Lchashen. Närmaste större samhälle är Sevan,  kilometer norr om Lchashen. 

Trakten runt Lchashen består till största delen av jordbruksmark. Runt Lchashen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik